Српско привредно друштво Привредник се може односити на:

 Активно Српско привредно друштво Привредник у Загребу или
 Српско привредно друштво Привредник у периоду од 1897. до 1946. године